En Pologne, Czachów est le nom de plusieurs localités :

 Czachów, village de la voïvodie de Mazovie,
 Czachów, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Czachów, village de la voïvodie de Sainte-Croix.